Amphiura maculata är en ormstjärneart. Amphiura maculata ingår i släktet Amphiura och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
maculata